Berengario II
 Berengario II di Ivrea (ca. 900-966) – marchese d'Ivrea dal 928 al 950 e re d'Italia dal 950 al 961
 Raimondo Berengario II di Barcellona (detto Testa di Stoppia; 1054-1082) – conte di Barcellona, Girona, Osona e Carcassonne dal 1076 al 1082
 Raimondo Berengario II di Provenza (1140 – Nizza, 1166) – conte di Provenza
 Berengario Raimondo II di Barcellona (detto il Fratricida; 1054-1097) – conte di Barcellona, Girona, Osona e Carcassonne dal 1076 al 1097 (sino al 1082 col gemello, Raimondo Berengario II)